Peña Blanca o Peñablanca puede corresponder a varios elementos geográficos y administrativos:
 Peña Blanca, una localidad de Honduras;
 Peña Blanca, una localidad de la provincia de Los Santos, Panamá;
 Peña Blanca, una localidad de la provincia de Ngäbe-Buglé, Panamá;
 Peñablanca, un municipio de la provincia de Cagayán, en Filipinas;
 Peñablanca, sector de la comuna de Villa Alemana, Chile;
 la Estación Peñablanca, una de las que componen el Tren Limache-Puerto, en Chile;
 el volcán Peña Blanca, situado en Atacama (Chile);
 Peña Blanca, una antigua subdelegación de la Provincia de Curicó, en Chile.
 Peña Blanca, una antigua subdelegación de la Provincia de Colchagua, en Chile.
 Peña Blanca, una montaña de la sierra de los Porrones perteneciente al sistema Central en España.

También es el nombre de:
 la Peña Blanca, una asociación política monárquica de Cataluña durante la Segunda República Española;